Адалят Зайнаудинова (1930 — ?) —   Звеньевая колхоза имени Кирова Панфиловского района Талды-Курганской области Герой Социалистического Труда .

Биография

Ранняя биография 
Родилась в 1930 году в  колхозе имени Кирова Панфиловского района Талды-Курганской области в семье дехканина.

Детство ее пришлось как раз на годы войны. Тогда на фронт ушли и погибли в первый же год войны два старших брата Адалят-апай. В 11 лет  Адалят осталась единственным кормильцем семьи.

В Великую Отечественную войну  
Годы войны были очень трудными, жили впроголодь, все продукты собирали и отправляли на фронт, ночью собирали сено, днем косили пшеницу. В день зарабатывали горсть пшена и одну лепешку. Половинку Адалят сама съедала, остальное домой несла. Первой её наградой была медаль «За трудовую доблесть», вместе с ней ей дали барана, он тогда наравне с машиной был.

После войны 
Еще сложней было после войны. Выбирать не приходилось. Стригла овец, работала дояркой и звеньевой на кукурузных полях. Трудились не покладая рук, знали, надо было страну поднимать, чтобы жить хорошо. 

В 1972 году её наградили орденом Ленина, а спустя 7 лет в 1979 году Адалят Зайнаудиновой вручили звезду героя Соцтруда. 

В Указе Президиума Верховного Совета СССР от  «О присвоении звания Героя Социалистического Труда передовикам сельского хозяйства.» говорится За выдающиеся успехи, достигнутые в производстве и продаже государству зерна и других продуктов земледелия в 1978 году, и высокие образцы трудового героизма присвоить звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот»:... Зайнаудиновой Адалят звеньевой колхоза имени Кирова Панфиловского района Талды-Курганской области.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР  Л. Брежнев
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР  Л. Георгадзе. 
Москва. Кремль 12 апреля 1979 года
№ 9102-IX.

После продолжала также ударно работать в колхозе. Дважды была участником ВДНХ СССР.

В свои почти девяносто Герой Соцтруда Адалят Зайнаудинова еще любила посидеть в кругу семьи и вспомнить те времена, когда была молодой, полной сил и трудилась на благо родной страны.

Награды  
 Золотая медаль «Серп и Молот» (09.04.1979);
 орден Ленина (1972)
 орден Ленина (09.04.1979)
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970)
 Медаль «За трудовую доблесть» 
 Медалями ВДНХ СССР
 и другими
 Отмечена дипломами и почётными грамотами.

См. также 
 Герои Социалистического Труда Казахской ССР

Литература 
 Герои Социалистического Труда - казахстанцы В 4 т.
 Повесть Савутжана Маматкулова «Дочь дехканина» О Герое Соцтруда Адалят Зайнаудиновой - мастера земледелия, имя которой широко известно в республике.

Примечания

Ссылки 
 Указ ПВС СССР
 Джамал БУСАКОВ НАША ГОРДОСТЬ
 Герои Социалистического Труда - казахстанцы В 4 т.

Персоналии:Казахстан
Герои Социалистического Труда

Дети и подростки — герои Великой Отечественной войны